Tatjana Hüfner (ur. 30 kwietnia 1983 w Neuruppin) – niemiecka saneczkarka, trzykrotna medalistka olimpijska, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i pięciokrotna zdobywczyni Pucharu Świata.

Kariera 
Startuje w tej dyscyplinie od 1992 roku. Wtedy przystąpiła do klubu saneczkowego w Blankenburg (Harz) w landzie Saksonia-Anhalt. W 1997 roku przeniosła się do klubu Oberwiesenthaler SV (obecnie Erzgebirge Oberwiesenthal). W tym czasie zdobyła cztery razy (od 1994 do 1997 roku) tytuł mistrza landu Saksonia-Anhalt. Raz zwyciężyła w Pucharze Niemiec Juniorek w Altenbergu. Mistrzyni świata juniorek w 2000 roku w Altenbergu oraz w 2002 roku w Innsbruck. Jako seniorka pierwszy raz wystartowała w Mistrzostwach Niemiec w sezonie 2002/2003. zajmując 8. miejsce. W swoim pierwszym starcie w pucharze świata nie przeszła pucharu narodów zajmując 17. miejsce. W głównej części zawodów pierwszy raz wystartowała w Innsbruck, gdzie od razu zdobyła drugie miejsce.

Podczas igrzysk olimpijskich w Turynie zdobyła brązowy medal. Cztery lata później na igrzyskach w Vancouver wywalczyła złoto, zaś w 2014 na igrzyskach w Soczi – medal srebrny.

W mistrzostwach świata seniorów wywalczyła osiem złotych medali w tym pięć w konkurencji jedynek w 2007, 2008, 2011, 2012 i 2017 roku. Poza tym była najlepsza w sztafecie w 2008, 2012 i 2017 roku. Była też w konkurencji jedynek druga w 2013 i trzecia w 2015 roku. W rywalizacji sprinterskiej wywalczyła brązowy medal w 2017 roku.

Na mistrzostwach Europy zdobyła złoty medal w jedynkach i sztafecie w 2016 roku. Poza tym była w rywalizacji jedynek druga w 2004, 2006, 2012, 2013 i 2019 roku oraz trzecia w 2017 roku. Była też trzecia w sztafecie w 2012 roku.

Pięć razy z rzędu zdobywała Kryształową Kulę w sezonach 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. Była również druga w sezonach 2006/2007, 2016/2017 oraz trzecia w sezonach 2005/2006, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

W zawodach Pucharu Świata Niemka 103 razy stawała na podium w tym 53 razy zwyciężała (38 razy w konkurencji jedynek i 15 razy w rywalizacji sztafet). Po sezonie 2018/2019 postanowiła zakończyć sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zbiorcze zestawienie podium w zawodach Pucharu Świata

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – drużynowo

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo 
Hüfner wygrała (do sezonu 2011/2012) 31 konkursów (pierwszy raz dokonała tego w Altenbergu 26 listopada 2005 roku), a na podium stała w sumie 51 razy (po raz pierwszy 25 stycznia 2004 roku w Innsbrucku).

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Przypisy

Bibliografia 
 Strona internetowa zawodniczki 
 Profil zawodniczki na stronie FILu 
  

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Niemieccy medaliści olimpijscy
Niemieckie saneczkarki
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Neuruppin